Henri Vilbert peut faire référence à :

 Henri Vilbert (1870-1926), comédien français ayant fait ses débuts en tant que comique-troupier ;
 Henri Vilbert (1904-1997), comédien français, neveu du précédent.